Eybach ist ein geographischer Name:

Ort und Gebäude:
 Eybach (Geislingen an der Steige), Stadtteil und Dorf von Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Schloss Eybach, Schloss in Eybach, Stadt Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Eybach, früherer Name des Eierbach (Ammer), linker Zufluss der Ammer bei Hohenwart, Markt Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, 
 Eybach (Gürbe), linker Zufluss der Gürbe im Kanton Bern
 Eybach (Iller), rechter Zufluss der Iller bei Unterthalhofen, Gemeinde Fischen im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Eybach (Sennenbach), linker Zufluss des Sennenbachs (zur Wertach) nahe Bachtel, Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Eybach (Thunersee), südlicher Zufluss des Thunersees bei Unterey, Gemeinde Leissigen, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Eybach (Wertach), linker Zufluss der Wertach nach Kaufbeuren, Bayern

Siehe auch:
 Eibach